Vrata so lahko:
 Vrata, ledeniška dolina v Julijskih Alpah
 vrata, stavbno pohištvo namenjena zapiranju prostorov
 vrata, računalniški vmesnik (port)
 vrata v športu (gol)
 vrata, odprtina ki omogoča vstop v notranjost
 vhodno poslopje - vrata v obzidju mesta ali grajskem obzidju

Vrata je ime več naselij v Sloveniji:
 Vrata, občina Dravograd
 Vrata, Šmartno pri Litiji, občina Šmartno pri Litiji
 Vrata, Fužine (Hrvaška)
 Vrata, Muta (Slovenija)

Vrata je ime naselija na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Vrata, v Ziljski dolini, nem. Thörl, tržna občina Podklošter
 Vrata-Megvarje, nem. Thörl-Maglern, Ziljska dolina)
ter
 Zgornja Vrata, nem. Oberthörl, tržna občina Podklošter

Zunanje povezave 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška